Лазещина — українське село в Карпатах.
 Лазещина — річка в Карпатах.
 Лазещина — відомий курорт біля Говерли.
 Лазещина — залізнична станція.